Бель Нокс (Belle Knox, настоящее имя — Мириам Викс (Miriam Weeks), род. 9 июня 1995 года, Спокан, Вашингтон, США) — американская порноактриса.

Биография 
Дебютировала в порноиндустрии в 2013 году, в возрасте 18 лет, чтобы оплатить получение высшего образования в Университете Дьюка. После того, как коллеги из университета начали трансляцию видеороликов с её участием с намерением публично унизить её, Нокс решила добровольно появиться в средствах массовой информации и в социальных сетях под настоящим именем, чтобы рассказать свою историю. Она объяснила, что считает себя феминисткой, поскольку её специализация — женские исследования, а также причину, почему она выбрала фильмы для взрослых. Это принесло ей славу сначала в США, а затем и в мире.

В апреле 2014 года было объявлено, что Нокс была выбрана ведущей веб-реалити-шоу «Секс-фактор».

Награды и номинации

Фильм-биография 
Телефильм 2017 года под названием «От пятерки до XXX» (самая высокая нота в порно) рассказывает историю Мириам Викс, которую играет Хейли Пуллос, студентки Университета Дьюка, которая становится порноактрисой, чтобы оплачивать свои расходы на обучение. Но когда ученики узнают, кто она, и раскрывается её тайна, Мириам грозит угроза смерти и кибертравля.

Личная жизнь 
Имеет канадские и индийские (панджабцы) корни. Она была воспитана как католик в Спокане, штат Вашингтон. У неё есть сестра и брат.

Считает себя сексуально-позитивной феминисткой и либертарианцем. Идентифицирует себя как бисексуалка.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Сексуально-либеральные феминистки
Деятели феминизма США